Kobylinek ist ein polnischer Ortsname:
 Kobylinek (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kobylinnen (Dorf), 1938 bis 1945 Kobilinnen (Dorf), Kreis Lyck, Ostpreußen
 Kobylinek (Płoniawy-Bramura), Ort im Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien